Sankt Radegund è un comune austriaco di 585 abitanti nel distretto di Braunau am Inn, in Alta Austria. È il luogo di nascita del beato Franz Jägerstätter, martire, che a causa della sua profonda fede cattolica, ha rifiutato di combattere per la Germania nazista e giurare la fedeltà a Hitler.

Altri progetti

Collegamenti esterni